Ражик Денис Петрович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Ражик Віктор Андрійович — полковник МВС України, заступник начальника управління Головного управління Національної гвардії України.